Le tournoi de Double dames des Championnats du monde de badminton 2013 s'est tenu du 5 au  à Canton en Chine.

Les chinoises Wang Xiaoli et Yu Yang, tenantes du titre, battent en finale les sud-coréennes Eom Hye-won et Jang Ye-na sur le score de 21-14 / 18-21 / 21-8.

Têtes de série
Voici le tirage des têtes de série. Le résultat de chaque paire se trouve entre parenthèses.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Lien externe
tournamentsoftware.com

Double dames